Харолд има више значења:
 Харолд (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Харолд (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Харолд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Харолд I Енглески
 Харолд II Енглески